Шамиль Абдулаевич Абдулаев (род. 23 июня 1990 года, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации WFCA. Мастер спорта России международного класса по универсальному бою.

Спортивные достижения 
 Суперкубок России по Союзу ММА России (Хабаровск 2014) — ;
 Чемпионат мира по ММА (Минск 2014) — 
 Чемпионат мира по ММА (Санкт-Петербург 2013) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-1
| Патрик Оливейра
|Техническим нокаутом (удары)
|IPFC - Battle at Sea
|
|align="center"|1
|align="center"|4:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Веллингтон Сильва Лопес
|Техническим нокаутом
|UMMA - Russian MMA Championship 2019
|
|align="center"|2
|align="center"|4:55
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-1
| Саламу Абдурахманов
|Решением (раздельным)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Алексей Ефремов
|Решением (единогласным)
|WFCA 45 Grozny Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Паулу Буэно
|Нокаутом (удары)
|WFCA 43 Grozny Battle
|
|align="center"|1
|align="center"|0:41
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Мурад Абдулбеков
|Решением (единогласным)
|EFNFight Nights Global 56: Russia MMA Supercup 2016
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Богдан Котловянов
|Техническим нокаутом (удары)
|MFP 204 International Pankration Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|3:03
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Максим Курчатов
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS - Octagon Fighting Sensation 8
|
|align="center"|1
|align="center"|1:55
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Денис Левченко
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WWFC - Warriors Honor
|
|align="center"|1
|align="center"|1:24
|]
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Даурен Ермеков
|Решением (единогласным)
|BOC Battle Of Champions 8
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Андрей Ленжен
|Решением (единогласным)
|FEFoMP - Stage of World Championship in Modern Pankration
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Алексей Шаповалов
|Решением (единогласным)
|FEFoMP - Mayor Cup 2014
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Николай Осокин
|Техническим нокаутом (удары локтями и руками)
|Eurasian Pankration League Modern Pankration I
|
|align="center"|1
|align="center"|3:55
|
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Шамиля Абдулаева на сайте Sherdog
 Профиль Шамиля Абдулаева на сайте Fighttime
 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана